Matjaž Šinkovec je lahko:
 Matjaž Šinkovec (diplomat)
 Matjaž Šinkovec (policist)